Der evangelisch-lutherische Dom zu Fredrikstad (norwegisch: Fredrikstad Domkirke (bokmål) oder Fredrikstad Domkyrkje(Nynorsk)) befindet sich in der südnorwegischen Stadt Fredrikstad und ist die Kathedralkirche des Bistums Borg.

Bauwerk 
Die Kirche wurde von Ferdinand Waldemar Lühr als Pfarrkirche entworfen und 1879/80 in neogotischen Formen errichtet. Die Backsteinkirche wurde im Oktober 1880 als Fredrikstad Vestre kirke (Westkirche) geweiht und bietet Platz für rund 1.100 Gläubige. Die Kirche hat einen 72 m hohen, in die Fassade integrierten Glockenturm. 

Den Raumeindruck verdankt die Westkirche der Restaurierung von 1954. Erst mit der Gründung des Bistums Borg 1969 wurde sie in den Rang einer Bischofskirche erhoben.

Ausstattung 
Die Glasmalereien wurden 1917 von Emanuel Vigeland, das Bild am Hauptaltar von Axel Revold geschaffen. Die Kanzel wurde von Anthon Røvik geschnitzt.

Orgel 
Die Orgel wurde 1964 von dem dänischen Orgelbauer Marcussen & Søn erbaut. Das Schleifladen-Instrument hat 54 Register (ca. 4.000 Pfeifen) auf vier Manualen und Pedal. Die Spiel- und Registertrakturen sind mechanisch.

 Koppeln: I/II, III/II, IV/II, I/P, II/P, III/P, IV/P

Einzelnachweise

Weblinks  

 Offizielle Website (norwegisch)

Fredrikstad
Kathedrale in Norwegen
Kirchengebäude in Viken
Kirchengebäude der Norwegischen Kirche
Neugotisches Kirchengebäude
Backsteinbauwerk des Historismus
Erbaut in den 1880er Jahren
Neugotisches Bauwerk in Norwegen
Backsteinkirche
Kulturdenkmal (Viken)
Fredrikstad